Sosaria es el mundo ficticio en que suceden la mayoría de los juegos de la serie Ultima.

Originalmente, el mundo estaba compuesto de cuatro continentes.

 Los Dominios de Lord British - gobernado por Lord British y el Rey Perdido
 Las Tierras del Peligro y la Desesperación - gobernadas por Lord Shamino y el Rey del Dragón Blanco
 Las Tierras de la Oscuridad Desconocida - gobernadas por Lord Olympus y el Rey del Dragón Negro
 Las Tierras de los Señores Feudales - gobernadas por los señores de los Castillos Rondorin y Barataria

Después de la derrota de Mondain, tres de los cuatro continentes aparentemente desaparecieron, dejando solamente los dominios de Lord British. Las Tierras del Peligro y la Desesperación fueron más tarde redescubiertas como la Isla de la Serpiente, así que parece que los otros dos continentes todavía existen. Ultima Online: El Imperio Samurái propone que la Tierra de los Señores Feudales fue transformada en las Islas Tokuno por el cataclismo.

Los dominios de Lord British fueron llamados como "Sosaria" y estaba en las cercanías del continente perdido de Ambrosia.

Después de la derrota de Exodus, Sosaria se convirtió en Britannia.

Enlaces externos 
  Mapas de Sosaria durante Ultima I

Ultima

en:Ultima (series)#Setting